Philippe Lafon, journaliste sportif à France Télévisions
 Philippe Lafon, une personnalité liée à l’île d’Oléron
 Philippe Lafon, connu sous le pseudonyme Corcal, auteur de bande dessinée

Lafon, Philippe